Кислинг — фамилия.

Известные носители 
 Кислинг, Брэди (род. 1957) — американский дипломат, автор книги «Diplomacy Lessons: Realism for an Unloved Superpower»
 Кислинг, Моисей (1891—1953) — французский художник.
 Кислинг, Роберто (род. 1941) — аргентинский ботаник.

См. также 
 Кисслинг